Philip K. Dick, een Amerikaanse sciencefictionauteur
 Polycysteuze nieren (Engels: polycystic kidney disease (PKD)), een aandoening waarbij in de nieren vele cystes gevormd worden
 Cystenieren (kat), dezelfde aandoening bij katten